szebuano nyelv
 szebuano nép